Le Grand Prix moto d'Allemagne 1993 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1993. La compétition s'est déroulée du 11 au  sur le circuit d'Hockenheim. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm 

Notes :

Classement final 125 cm

Classement final side-car

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1993
Allemagne
Sport en Allemagne en 1993